Ciconia (geslacht), een geslacht van vogels uit de familie ooievaars
Ciconia (Orvieto), een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Orvieto
Johannes Ciconia, Zuid-Nederlands componist